Edward Weah Dixon – calciatore liberiano
George Weah – politico ed ex calciatore liberiano 
Timothy Weah – calciatore statunitense